Nicolae Petrescu ist der Name folgender Personen:

* Nicolae Petrescu (Philosoph) (1886–1954), rumänischer Philosoph und Soziologe
 Nicolae Petrescu (Fußballspieler) (1913–1991), rumänischer Fußballspieler und Trainer
 Nicolae Petrescu-Comnen (1881–1958), rumänischer Politiker, Diplomat und Außenminister